Marcin Baszczyński (Ruda Śląska, 7 de junho de 1977) é um ex-futebolista polaco. Jogou a Copa do Mundo FIFA de 2006.

Ligações Externas 

  Marcin Baszczyński (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Ruch Chorzów
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do Polónia Varsóvia
Naturais de Ruda Śląska